Дементьева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Дементьева, Ангелина Ивановна (род. 2002) — российская волейболистка
 Дементьева, Анна Юрьевна (род. 1994) — российская гимнастка.
 
 Дементьева, Елена Вячеславовна (род. 1981) — российская теннисистка.
 Дементьева, Елизавета Григорьевна (1928—2022) — советская спортсменка (гребля на байдарке).
 Дементьева, Наталия Леонидовна (род. 1945) — министр культуры РФ (1997—1998).
 Дементьева, Наталья Григорьевна (род. 1980) — депутат мажилиса парламента Казахстана VII созыва.
 Дементьева, Раиса Фёдоровна (род. 1925) — советский партийный и государственный деятель.
 Дементьева, Яна Михайловна (род. 1978) — украинская гребчиха.